Суперкубок Португалії з футболу 2001 () — 23-й розіграш турніру. Матч відбувся 4 серпня 2001 року між чемпіоном Португалії Боавіштою та володарем кубка Португалії Порту.

Матч

Деталі

Посилання 
 Матч на transfermarkt 

2001
Португалія
2001 у португальському спорті
Події 4 серпня
Серпень 2001